Adela Popescu (ur. 1986) – rumuńska aktorka
 Adina Popescu (ur. 1990) – rumuńska zapaśniczka
 Adrian Popescu (ur. 1960) – rumuński piłkarz grający na pozycji obrońcy
 Antoni Popescu – hospodar Wołoszczyzny
 Călin Popescu-Tăriceanu (ur. 1952) – premier Rumunii w latach 2004-2008
 David Popescu (1886-1955) – rumuński wojskowy
 Dimitrie Popescu (ur. 1961) – rumuński wioślarz, medalista olimpijski 
 Dumitru Radu Popescu (ur. 1935) – rumuński pisarz, polityk komunistyczny
 Florin Popescu (ur. 1974) – rumuński kajakarz, medalista olimpijski 
 Gabriel Popescu (ur. 1973) – rumuński piłkarz grający na pozycji pomocnika
 Gheorghe Popescu (ur. 1967) – rumuński piłkarz, menedżer piłkarski
 Ion Popescu (ur. 1928) – rumuński zapaśnik
 Ion Popescu (ur. 1964) – ukraiński filolog i polityk
 Leon Popescu (zm. 1919) – rumuński producent filmowy, przedsiębiorca
 Liliana Popescu (ur. 1982) – rumuńska lekkoatletka
 Maria Popescu (ur. 1978) – rumuńska aktorka pornograficzna
 Marioara Popescu (ur. 1962) – rumuńska wioślarka, medalistka olimpijska 
 Mitică Popescu (ur. 1936) – rumuński aktor
 Simion Popescu (ur. 1940) – rumuński zapaśnik, medalista olimpijski 
 Vasile Popescu (1925-2003) – rumuński koszykarz
 Victoria Popescu (ur. 1951) – rumuńska polityk
 Virgil Popescu (1916-1989) – rumuński piłkarz, trener
 Virgil-Daniel Popescu (ur. 1968) – rumuński polityk